Рэймонд Томас Хэрфорд (; ) — английский футболист, игравший на позиции защитника. Впоследствии тренер.

Карьера 
Рэй родился в Галифаксе, но вырос на юге Лондона. Начал свою карьеру футболиста, выступая на позиции полузащитника в клубе «Чарльтон Атлетик» в 1960 году, став профессионалом под руководством Фрэнка Хила в 1964 году.  Сыграл свою первую игру в качестве профессионала в 1966 году, дебютировав во втором дивизионе, но, не сумев закрепиться в команде вскоре ушел в клуб четвёртого дивизиона «Эксетер Сити», где он отыграл 55 игр менее чем за два года. В 1967 году  подписал контракт с «Линкольн Сити», также играющий в четвёртом дивизионе под руководством Рона Грэя. «Бесы» не смогли заработать повышение (упустив пять очков) в сезоне 1968/69 и заняли восьмое место в сезоне 1969/70, а затем под руководством Берта Локсли команда опустилась в зону вылета в сезоне 1970/71. Хэрфорд сыграл около 200 игр за четыре года на стадионе Синсил Бэнк.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Фулхэма»

Футболисты Англии
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Эксетер Сити»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Мансфилд Таун»
Игроки ФК «Порт Вейл»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Фулхэм»
Тренеры ФК «Лутон Таун»
Тренеры ФК «Уимблдон» (1889)
Тренеры ФК «Блэкберн Роверс»
Тренеры ФК «Вест Бромвич Альбион»
Тренеры ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Тренеры ФК «Миллуолл»